Кампо Лупита има више значења:

 Кампо Лупита (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Кампо Лупита, Ел Серучо (Тринчерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику